Uh Huh Her – album di PJ Harvey del 2004
 Uh Huh Her – gruppo musicale indie elettropop statunitense